Solsvik ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Solsvik (* 1981), norwegische Politikerin
 Egil Solsvik (1916–2005), norwegischer Wrestler